Die Saison 1997/98 der Oberliga Westfalen war die 20. Spielzeit der Fußball-Oberliga Westfalen und die vierte als vierthöchste Spielklasse in Deutschland. Die Meisterschaft und den Aufstieg die Regionalliga sicherten sich die Amateure von Borussia Dortmund mit zehn Punkten Vorsprung auf die Amateure des FC Schalke 04. Die ersten vier Plätze wurden allesamt von den Amateurmannschaften der Profivereine belegt.

Die Abstiegsränge belegten der SV Rotthausen und die SpVg Brakel. Der VfR Sölde zog seine Mannschaft kurz vor Saisonbeginn zurück, so dass nur 15 Mannschaften am Spielbetrieb teilnahmen. Aus der Verbandsliga Westfalen stiegen der FC Eintracht Rheine und der VfB Kirchhellen jeweils als Staffelsieger sowie der SV Langendreer 04 und der SV Lippstadt 08 als Vizemeister auf. Die Oberliga Westfalen spielte in der folgenden Spielzeit wieder mit 16 Vereinen.

Der Torschützenkönig wurde Markus Klingen vom SV Lippstadt 08 mit 19 Toren.

Teilnehmer 
Für die Spielzeit 1997/98 haben sich folgende Vereine sportlich qualifiziert:
 die verbleibenden Mannschaften aus der Oberliga Westfalen 1996/97:
 Hasper SV
 Borussia Dortmund Am.
 DJK TuS Hordel 
 TSG Dülmen 
 VfR Sölde
 SV Rotthausen
 SG Wattenscheid 09 II 
 Hammer SpVg
 Sportfreunde Oestrich-Iserlohn
 SpVg Brakel
 VfB Hüls
 SuS Stadtlohn
 SpVg Beckum
 die zwei Meister der beiden Staffeln der Verbandsliga Westfalen 1996/97:
 Blau Weiß Post Recklinghausen (Staffel 1)
 FC Schalke 04 Am. (Staffel 2)
 der Sieger des Aufstiegsspiels zur Oberliga 1996/97:
 VfL Bochum Am.

Abschlusstabelle 

|}

Kreuztabelle 
Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller Spiele dieser Saison dar. Die Heimmannschaft ist in der linken Spalte, die Gastmannschaft in der oberen Zeile aufgelistet.

Weblinks 
 Oberliga Westfalen 1997/98 bei Westfalenkick.de

1997
Fußballsaison 1997/98